La Coppa Radivoj Korać 2004 è la 2ª Coppa di Serbia e Montenegro di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattro squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2003-04, le prime tre classificate al termine del girone di andata della YUBA liga 2003-2004, più le due squadre finaliste della Coppa di Serbia e Coppa di Montenegro del secondo livello. 

Budućnost
Crvena zvezda
Lovćen Cetinje
Reflex Železnik

Hemofarm
NIS Vojvodina
Partizan Mobtel

Lavovi 063 (vincitore Coppa di Serbia)
Mornar Bar (vincitore Coppa di Montenegro)

Turno preliminare

Tabellone

Finale

Voci correlate 
YUBA liga 2003-2004

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2004
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile